Sandhagen ist der Name folgender Orte:

 Sandhagen, Ortsteil der Gemeinde Biendorf im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Sandhagen, Ortsteil der Gemeinde Galenbeck im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Sandhagen, historischer Ort auf dem Gebiet des Bielefelder Stadtbezirks Gadderbaum in Nordrhein-Westfalen

Sandhagen ist ferner der Familienname folgender Personen:
 Caspar Hermann Sandhagen (1639–1697), deutscher evangelischer Theologe